Zhúkov, a veces romanizado como «Yukov», puede se referir a:
 Gueorgui Zhúkov (1896-1974), un líder militar soviético. 
 Aleksandr Zhúkov (1956-), un economista y político ruso.

También puede referirse a:
 Zhúkov, es el nombre de varias poblaciones de Rusia.
 2132 Zhúkov, es un asteroide nombrado en honor a Gueorgui Zhúkov.
Medalla de Zhúkov, medalla conmemorativa de la Federación de Rusia también en honor a Gueorgui Zhúkov.
Monumento al mariscal Zhúkov, monumento escultórico dedicado a Gueorgui Zhúkov situado en Moscú.

Véase también 
 Zhukovski

Referencias